Кереит () — казахский род, являющийся одним из семи подразделений племени Жетыру в составе Младшего жуза.

История 

По мнению ученых, предки кереитов поклонялись птице хэрээ (ворону), и со временем название тотема превратилось в этническое название хэрэйд (кереит). Кереиты имеют монгольское происхождение. Средневековые кереиты во времена Ван-хана исповедовали несторианство.

География расселения 
Представители рода Кереит проживают на территории Западного Казахстана и Туркестанской области, а так же Костанайской области

Численность 
До революции 1917 года численность населения рода составляла до 33 тысяч человек.

Подразделения 
Род делится на подроды Едик, Жартай, Ашамайлы, Сайшак, Арбалы, Ершы (Ершак), Жастабан (Жастабак), Шайкоз, Сарман, Конакбай, Обаган, Ойык.

Примечания 

Казахские племена
Младший жуз
Жетыру
Этносы монгольского происхождения